Æthelwulf ist der Name folgender Personen:

 Æthelwulf (um 800–858), König von Wessex
 Æthelwulf (Elmham) († 781/785), Bischof von Elmham
 Æthelwulf (Selsey) († 816/824), Bischof von Selsey
 Æthelwulf († nach 1013), Bischof von Hereford, siehe Athulf
 Æthelwulf (Carlisle) († 1157), Bischof von Carlisle

Siehe auch:
 Mount Ethelwulf, Berg auf der westantarktischen Alexander-I.-Insel